Limnantesowate (Limnanthaceae) – rodzina roślin jednorocznych z rzędu kapustowców (Brassicales). Obejmuje dwa rodzaje z 8 gatunkami występującymi w Ameryce Północnej. Związane na ogół z siedliskami wilgotnymi. 

Limnantes Douglasa jest rozpowszechniony jako roślina ozdobna. Ze względu na nasiona zasobne w oleje, białka i woski o właściwościach podobnych do tych pozyskiwanych z jojoby jest potencjalnie ważną rośliną użytkową.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne, jednoroczne, o nagim lub owłosionym pędzie nierozgałęzionym, wzniesionym, podnoszącym się lub płożącym.
 Liście Skrętoległe, ogonkowe, pojedyncze lub złożone, o nerwacji pierzastej.
 Kwiaty Pojedyncze, najczęściej obupłciowe i promieniste. Działki kielicha zwykle trwałe, u nasady zrosłe, w liczbie 3 (Floerkea) lub 4–5 (Limnanthes). Płatków korony jest tyle samo ile działek. Pręcików jest tyle samo co płatków lub dwa razy więcej. Słupek jest górny, pojedynczy, zbudowany z 2–3 owocolistków w rodzaju Floerkea i 4–5 u roślin z rodzaju Limnanthes. Każdy z owocolistków tworzy kulistawą komorę zawierającą pojedynczy zalążek.
 Owoce Rozłupnia rozpadająca się na rozłupki zawierające pojedyncze nasiono.

Systematyka 
W dawniejszych systemach rośliny tu zaliczane postrzegano często jako blisko spokrewnione z bodziszkowatymi Geranicaeae.
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców.

 Wykaz rodzajów
 Floerkea Willdenow
 Limnanthes R. Brown – limnantes

Przypisy